Alpha Tau Omega Fraternity House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Alpha Tau Omega Fraternity House (Reno), Nevada, ID-Nr. 03001508
 Alpha Tau Omega Fraternity House (West Lafayette), Indiana, ID-Nr. 02000197